Загребелье — название населённых пунктов на Украине.

Полтавская область 
 Загребелье — село в Гребёнковском районе.
 Загребелье — село в Козельщинском районе.
 Загребелье — село в Оржицком районе.
 Загребелье — село в Чернухинском районе.

Сумская область 
 Загребелье — село в Роменском районе.

Черниговская область 
 Загребелье — село в Сосницком районе.